Angelo Spanio ist der Name von

* Angelo Spanio (1892–1976), italienischer Politiker
 Angelo Spanio (Fußballspieler) (1939–1999), italienischer Fußballspieler